Die 10. Handball-Weltmeisterschaft der Männer wurde vom 23. Februar bis zum 7. März 1982 in der Bundesrepublik Deutschland ausgetragen. Insgesamt traten 16 Mannschaften an. Weltmeister wurde die UdSSR durch einen 30:27-Sieg nach Verlängerung gegen Jugoslawien. Die Mannschaft der DDR belegte den sechsten Platz, die gastgebende bundesdeutsche Auswahl konnte ihren Titel nicht verteidigen und wurde am Ende Siebter.

Spielplan

Vorrunde 
In der Vorrunde traten die Teams in vier Gruppen gegeneinander an. Die jeweils ersten drei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde 
Die drei bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe erreichten die Hauptrunde. Dabei kamen die Teams aus den Vorrundengruppen A und C in die Gruppe I, die Mannschaften aus den Gruppen B und D in die Gruppe II. Die Resultate aus den direkten Duellen der jeweiligen Mannschaften aus der gleichen Vorrundengruppe wurden mit in die Hauptrunde übernommen.

Gruppe I

Gruppe II

Platzierungsrunde 13–16 
Die Viertplatzierten der Vorrundengruppen A–D spielten in einer Gruppe um die Plätze 13 bis 16.

Finalspiele 
Die beiden Ersten der zwei Hauptrundengruppen spielten das Finale aus, die beiden Zweiten das Spiel um Platz 3. Die anderen Mannschaften spielten um die weiteren Platzierungen.

Spiel um Platz 11 in Minden

Spiel um Platz 9 in Minden

Spiel um Platz 7 in Dortmund

Spiel um Platz 5 in Dortmund

Spiel um Platz 3 in Dortmund

Finale in Dortmund

Abschlussplatzierungen

Statistiken

Torschützen 

FT – Feldtore; 7m – Siebenmeter;

Aufgebote

Medaillengewinner

6. Platz: Deutsche Demokratische Republik 

Trainer: Paul Tiedemann

7. Platz: Bundesrepublik Deutschland 

Trainer: Vlado Stenzel

Einzelnachweis

Weblinks 
 Statistik zur Handball-WM 1982 (PDF-Datei; 82 kB)
 Ergebnisse der Handball-WM 1982

Literatur 
 

Manner 1982
Weltmeisterschaft Manner
Weltmeisterschaft Manner 1982